Il Torneo di Viareggio 1968 è stata la ventesima edizione del torneo calcistico riservato alle formazioni giovanili di squadre di tutto il mondo ed organizzato dalla CGC Viareggio. Ad aggiudicarsi il torneo è stata il Dukla Praga per la seconda volta nella storia della competizione.

Le 16 squadre partecipanti arrivavano da 8 Paesi differenti e la maggior parte di esse, 8, dall'Italia.

Squadre partecipanti

Squadre italiane
 
 
 
 
 
 
 
 

Squadre europee
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  Burevestnik -

Formato
Le 16 squadre sono organizzate in diversi turni ad eliminazione diretta. Il primo turno, gli ottavi di finale, prevedono gare di andata e ritorno con i calci di rigore a decidere la qualificazione in caso di parità dopo le due partite. Dai quarti di finale in poi la qualificazione è decisa in un'unica gara, con tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità dopo i tempi regolamentari. La finale prevede in caso di parità dopo i tempi supplementari prevede che il match venga ripetuto con esecuzione dei calci di rigore in caso di ulteriore parità.

Tabellone Torneo

Finale

Note

Collegamenti esterni
 
 

Calcio nel 1968
Torneo di Viareggio